

Пруське — село в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Пруське — село в окрузі Ілава Тренчинського краю